EDI kan syfta på:
Electronic Data Interchange
European Deterrence Initiative, ett amerikanskt federalt program om att hjälpa Europa vid eventuella konflikter med Ryssland.